Bánkuti István (1946) szobrász
 Bánkuti István (1946–2002) válogatott labdarúgó